Лемба:
 Лемба (народ) — бантуязычное племя, проживающее на территории Зимбабве и ЮАР, часть которого придерживается еврейских традиций
 Лемба (округ) — округ в государстве Сан-Томе и Принсипи
 Лемба, Артур Густавович (1885—1963) — эстонский и советский композитор, пианист и музыкальный педагог. Профессор. Народный артист Эстонской ССР.
 Лемба, Теодор (1876—1962) — его брат, эстонский пианист и музыкальный педагог.
 Лемба (Киншаса) — коммуна города Киншаса в Демократическая Республика Конго